Ujungberung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Ujungberung, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kelurahan Ujungberung, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kecamatan Ujungberung, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar